Schloss Thannhausen steht für:

 Schloss Thannhausen (Steiermark), Österreich
 Burgstall Altes Schloss (Thannhausen), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Schloss Thanhausen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Schloss Tannhausen, historischer deutscher Name von Pałac Jedlinka, im Ortsteil der Gemeinde Jedlina-Zdrój (deutsch Bad Charlottenbrunn), Powiat Wałbrzyski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Burg Thannhausen, abgegangene Burg in Thannhausen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern